Челимо, Николас (род. 1983) — кенийский бегун, специализируется в марафоне.
 Челимо, Пол (род. 1990) — американский и кенийский бегун, специализируется в беге на 5000 метров.
 Челимо, Ричард (1983—2001) — кенийский бегун, специализировался в беге на 10 000 метров.
 Челимо, Роза (род. 1989) — бахрейнская бегунья кенийского происхождения, специализируется в марафоне.